Бельвезе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Монпельє, 20 км на схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Бельвезе, Баньоль-ле-Бен, Ле-Блеймар, Шассрадес, Мас-д'Орсьєр i Сен-Жульєн-дю-Турнель було об'єднано в новий муніципалітет Мон-Лозер-е-Гуле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бельвезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер